

Сульмежиці — місто в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Сульмежиці — гміна в Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Сульмежиці — село в гміні Сульмежиці Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства